ФК Јонава () је литвански фудбалски клуб из Јонава.

Историја 
Клуб је основан 1990. године.

Успеси

Национални 
 Прва лига:
 Првак (4): 1992–93., 1998–99., 2012., 2015.

Сезоне (2000.–2022)

Референце

Спољашње везе 

 

Јонава